Saros 148 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 21 september 1653 t/m 12 december 2987. Deze serie duurt 1334 jaar en 82 dagen, bevat 75 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 14 t/m 88.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus